Byrd kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Byrd (udde), 
 Byrd (berg), 

Robotskapade Antarktisförgreningar